

Informatica 
 PowerHouse – linguaggio di programmazione di Cognos

Letteratura 
 Powerhouse – racconto di Eudora Welty del 1941
 La centrale (Powerhouse) – racconto di Ray Bradbury contenuto nell'antologia Le auree mele del sole

Musica 
 Eric Clapton & The Powerhouse – supergruppo blues britannico
 Powerhouse – gruppo musicale britannico nato dallo scioglimento dei Geordie
 Powerhouse – album dei Powerhouse del 1986
 Powerhouse – album dei The Crusaders del 1969
 Powerhouse – raccolta dei Deep Purple del 1977
 Powerhouse – album dei Powerhouse del 1986
 Powerhouse – traccia dell'album Cross That Line di Howard Jones del 1989
 Powerhouse – album dei White Heart del 1990
 PowerHouse – traccia dell'album Push the Button di Money Mark del 1998
 Powerhouse – album di Wendy Mseleku del 1999
 Powerhouse – album dei Mustasch del 2005